Fiji deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1956 i Melbourne, og har siden deltaget i alle sommerlege undtagen Sommer-OL 1964 i Tokyo og Sommer-OL 1980 i Moskva. De deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 1988 i Calgary, og har siden deltaget yderlige to gange. Fiji vandt deres første medalje ved Sommer-OL 2016, da de vandt mændenes finale i rugby.

Medaljeoversigt

Kilde

Eksterne henvisninger 
 Fijis OL-statistik  på Sports-reference.com

OL
Fiji ved sommer-OL
Fiji ved vinter-OL